

Geografia

Austria 
 Breitenbach – frazione di Ottendorf an der Rittschein, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Breitenbach am Inn – comune nel distretto di Kufstein (Tirolo)
 Breitenbach in der Weststeiermark – frazione di Lannach, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)

Francia 
 Breitenbach – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Breitenbach-Haut-Rhin – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Breitenbach – comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Breitenbach – ex comune ora frazione di Bebra, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Breitenbach – ex comune ora frazione di Ehringshausen, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Breitenbach – ex comune ora frazione di Leinefelde-Worbis, città nel circondario dell'Eichsfeld (Turingia)
 Breitenbach – frazione di Oberleichtersbach, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Breitenbach – ex comune ora frazione di Sangerhausen, città nel circondario di Mansfeld-Südharz (Sassonia-Anhalt)
 Breitenbach – frazione di Sankt Kilian, comune nel circondario di Hildburghausen (Turingia)
 Breitenbach – ex comune ora frazione di Schauenburg, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Breitenbach – ex comune ora frazione di Schlüchtern, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Breitenbach – ex comune ora frazione di Siegen, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Breitenbach – frazione di Smalcalda, città nel circondario di Smalcalda-Meiningen (Turingia)
 Breitenbach – ex comune ora frazione di Wetterzeube, comune nel circondario del Burgenland (Sassonia-Anhalt)
 Breitenbach am Herzberg – comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Großbreitenbach – città nel circondario dell'Ilm (Turingia)
 Kleinbreitenbach – ex comune ora frazione di Plaue, città nel circondario dell'Ilm (Turingia)

Repubblica Ceca 
 Breitenbach – antico nome tedesco di Potůčky, comune nel distretto di Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Svizzera 
 Breitenbach – comune nel distretto di Thierstein (Canton Soletta)

Pagine correlate 
 Breidenbach – pagina di disambiguazione